Пелей — в древнегреческой мифологии сын мудрого эгинского правителя Эака, отец Ахилла.
 (11311) Пелей — околоземный астероид из группы аполлонов, который характеризуется вытянутой орбитой.